Station Moreton (Dorset), een spoorwegstation van National Rail in Moreton, Purbeck in Engeland
 Station Moreton (Merseyside), een spoorwegstation van National Rail in Moreton, Wirral in Engeland